est un personnage du jeu Another Code: R - Les Portes de la mémoire de Cing.

Ryan est un chercheur à J.C. Valley talentueux qui, avant de travailler à J.C. Valley, travaillait au laboratoire MJ avec Sayoko et Richard, les parents du personnage principal, Ashley

Histoire

Son passé 
Les parents de Ryan étaient, tous les deux, des scientifiques. À un très jeune âge, la mère de Ryan, dont on ne connaît même pas le nom, décéda dans un accident alors qu'elle tentait de protéger Ryan. Le décès de sa mère fut très difficile émotionnellement pour le jeune garçon. Judd souffrait énormément de la souffrance de son fils et du fait qu'il se renfermait sur lui-même. De ce fait, il "utilisa" son fils comme cobaye d'une expérience qu'il avait préparé de son côté, sous forme de décoction, lui effaçant tous les souvenirs de son enfance afin que sa souffrance puisse s'arrêter. Cette expérience avait, à une visée secondaire, de pouvoir aider les personnes souffrant de traumatismes. Après l'expérience, Ryan fut placé dans une nouvelle famille et Judd prit ses distances avec lui. Cependant, Ryan, s'étant intéressé et spécialisé dans la science, le revit et, par la suite, travailla avec lui au laboratoire MJ. Sayoko et Bill étaient au courant de l'expérience qu'avait fait Judd et donc, Ryan était, par la suite, dans le faux, considérant Judd seulement comme son 'mentor' et non comme son père.
 
Ryan était un enfant prodige puisqu'à seulement 10 ans, il étudia à l'université et devint un scientifique à 16 ans. C'est par la suite qu'il fut recruté en tant que membre du laboratoire MJ et qu'il fit la connaissance de Richard et Sayoko. Par ailleurs, à ses 17 ans (vers 1989), Sayoko lui offrit un kaléidoscope avec une filtre représentant des fleurs de cerisier qui appartenait, à la base, à la mère de Sayoko.

Par la suite, Bill révéla à Ryan toute la vérité sur son père et ce qu'il lui avait fait étant jeune. En apprenant cela, il se prit de rage et un objectif lui vint à l'esprit : se venger de son père. De ce fait, il décida, dans un premier temps, d'utiliser Bill comme sa marionnette afin qu'il puisse mettre en pratique sa vengeance sans se salir les mains. Un de ses premières intentions était de tuer le successeur de Judd, c'est-à-dire Sayoko. En effet, Ryan avait tout pour être le successeur idéal de Judd mais il ne fut pas sélectionné, ne connaissant pas la vérité sur son père. Voilà pourquoi, aux 3 ans d'Ashley, Sayoko se fit assassiner par Bill, tout étant prévu par Ryan. Par ailleurs, l'assassinat de Sayoko n'était, en réalité, pas la première chose qu'il avait orchestré puisque la faillite du laboratoire MJ lui était, intentionnellement, dû sans que personne sache. Durant Another Code: R - Les Portes de la mémoire, il est révélé assez tôt dans l'histoire que le décès de Judd fut causé par un accident de voiture et que sa maison, se trouvant à côté du camping fut brûlé. Dan, le garde forestier, suspectait des jeunes malintentionnés d'avoir pu causer l'incendie mais l'hypothèse que Ryan ait, encore une fois, orchestré ses catastrophes est soulevable.

En 2006, 1 an avant la venue d'Ashley à Lake Juliet, Richard reçut un mail anonyme avec comme sujet "La vérité" et disant :

"Cher imbécile ignorant,

Connaissez-vous l'identité de la personne qui a organisé le meurtre de Sayoko ? Savez-vous qui tirait les ficelles en coulisse ? Le véritable responsable n'a pas été démasqué..."

Ce mail était, en réalité, rédigé et envoyé par Ryan.

Apparitions de Ryan Gray dans Another Code: R - Les Portes de la mémoire 
Pendant que Richard et Ashley préparaient un barbecue au campement, Richard remarque qu'il manque du charbon. Ashley part, donc, en chercher à la réception mais en revenant, Richard prévient, en toute précipitation, Ashley qu'il doit se rendre immédiatement à J.C. Valley pour une urgence. Il rappelle à Ashley de ne montrer à personne la TAS et que Gina, une de ses collègues, allait arriver pour l'accompagner. Cependant, il est possible d'apercevoir Ryan caché derrière un arbre et écoutant leur conversation. Ashley attend, donc, Gina mais c'est en réalité Ryan qui arrive. Ryan révèle à Ashley que Gina a eu un empêchement et que donc, Richard lui a dit de la remplacer. Cela étant dit, Ashley se présente à lui mais un flashback intervient dans sa tête : elle aurait déjà rencontré Ryan auparavant, ce que Ryan remet un peu en doute, disant qu'il est difficile de se rappeler des souvenirs si lointains et provenant d'un âge aussi bas. Après cela, sans même se connaître, Ashley et Ryan partagent un repas ensemble, Ryan lui fait apprendre certaines choses sur Sayoko et Ashley se sent en confiance avec lui.

Ryan est revu rapidement après. En effet, à la fin du repas, Elizabeth arrive sur le campement et demande à Ryan de venir l'aider à chercher son baladeur qu'elle a perdu. De ce fait, Ryan part l'aider mais oubli sa mallette au campement. Nous la lui ramenons, donc, à l'autre camp se trouvant en face de celui de Richard.

Ce n'est qu'un peu plus tard dans le jeu que Ryan est présent. Ashley et Matthew sont au cottage de Richard quand, d'un coup, quelqu'un sonne à la porte, c'est Ryan. Par précaution, Matthew se cache à l'étage pour ne pas être vu. Ryan souhaite s'entretenir avec Richard mais il est parti à J.C. Valley. Ensuite, Ashley révèle à Ryan qu'elle fréquente Matthew mais sa réponse n'est pas ce qu'elle attendait : "toute personne liée à J.C. Valley ne doit fréquenter quiconque lié à Crusoe Resort", dit-il. Ashley est perplexe et souhaite en savoir davantage, c'est alors que Ryan propose à Ashley de lui rendre visite à son cottage pour tout savoir sur Crusoe Resort mais également de pouvoir parler davantage de Sayoko. Ce qui est tiltant est le commentaire que Matthew fait sur Ryan quand il part. Pour lui, le ton de sa voix est glacial et sa présence est oppressante, ce qu'Ashley désapprouve à ce moment du jeu. Ensuite, Ashley se rend au cottage de Ryan sans Matthew et y apprend de nombreuses choses. Concernant sa mère, Sayoko était face à un dilemme : marquer l'Histoire dans sa carrière scientifique ou sacrifier sa carrière pour élever Ashley. Concernant Crusoe Resort, Ryan informe à Ashley que c'était une entreprise qui investissait dans le développement touristique de Lake Juliet mais qui a fait faillite car ses activités avaient un impact environnemental énorme, Crusoe Resort aurait été responsable de la pollution du lac et J.C. Valley les avait dénoncé à cause de cela (ce qui, par la suite, a été prouvé faux). Enfin, Ryan décide d'offrir le kaléidoscope que Sayoko lui avait offert pour ses 17 ans, ce qui provoque à Ashley un flashback voyant sa mère le tenir.

Bien plus tard dans l'histoire et juste avant de pénétrer J.C. Valley, Ashley remarque une voiture qui lui est familière. En effet, c'est la même voiture qui se trouvait lorsque Ashley s'est fait voler son sac quand elle est descendue du bus pour rejoindre Lake Juliet. Ashley et Matthew sont accueillis par "Gina" qui, en fait, ressemble beaucoup à l'ombre que nous pouvons apercevoir fuir lorsque Ashley essaye de rattraper la personne qui a volé son sac. Matthew, n'étant pas autorisé à pénétrer J.C. Valley, le reste de l'histoire se passe sans lui. Cette "Gina" est désagréable mais se montrera même dangereuse après nous avoir enfermé dans la salle de réunion, fermé  les rideaux électriques qui sont seulement abaissés en cas d'incident et menacé Ashley avec un pistolet électrique. Par la suite, nous apprenons que cette femme n'est pas Gina mais Sofia. Sofia est même amenée à agresser avec son pistolet électrique Mike, Gina (la vraie du coup) et même Richard en plein appel visioconférence. Du moins, c'est ce qu'Ashley pensait. Cependant, en réfléchissant, elle s'est rendu compte qu'il n'était, logiquement, pas possible pour elle d'avoir pu effectuer tout cela seule. C'est là que l'hypothèse qu'un potentiel complice existerait fait surface. La seule personne présente dans J.C. Valley qui ne panique pas au vu de la situation est Ryan. En effet, il tente de persuader Ashley de se méfier de Gina, ce qui l'intrigue puisque Gina a toujours été là pour l'aider depuis leur rencontre au laboratoire. C'est là que Richard appelle en visioconférence depuis une certaine "salle du réacteur", il dit à Ashley de se méfier de Ryan. Qu'en est-il de Sofia alors ? Ashley la retrouve dans le bureau de Rex en train de fouiller dans ses affaires, elle avoue que Ryan est bien son complice mais que chacun d'eux a des objectifs différents : elle veut récupérer les informations secrètes du projet EC ainsi que le liquide mnémonique contenant les souvenirs de Sayoko et Ryan veut relancer les expériences du contrôle de la mémoire. Sofia, confirmant sa proximité avec Ryan, nous fait, donc, déduire que la personne qui conduisait la voiture lors du vol du sac d'Ashley était Ryan et que donc, c'est sa voiture. Durant la scène du vol, il est, d'ailleurs, possible d'apercevoir légèrement son visage à travers la vitre de manière furtive. Sofia, après avoir menacé Ashley, réussie à s'enfuir et c'est là que Rex arrive et nous raconte tout ce qu'il sait sur Sayoko. Cependant, la fin de la conversation est interrompue par un appel visioconférence de Ryan provenant de la salle du rédacteur, Richard est pris en otage et Ryan veut l'utiliser comme cobaye pour son expérience.

À ce moment du jeu, il est clair pour le joueur de comprendre que Ryan est le méchant du jeu.

L'expérience qu'il veut faire sur Richard est d'effacer les souvenirs de ses 17 dernières années en utilisant Another 0. Même après avoir promis à Ashley de ne pas le faire en échange d'aller chercher un objet dans le bureau de Richard, il l'a, finalement, fait car Ashley "prenait trop de temps" et il pensait qu'elle avait abandonné. Rex, essayant d'empêcher Ryan d'agir, se fait menacer par Ryan avec un pistolet. Cependant, Rex persiste à l'empêcher et se prend un coup par Ryan. Après, Ryan et Ashley discutent sur pourquoi Ashley s'investit tant pour son père alors qu'il a été très peu présent pour elle et Ryan a de grandes difficultés à comprendre Ashley. Cependant, Ashley est décidée à convaincre Ryan de restaurer les souvenirs de son père et c'est là qu'il propose une solution : une expérience de remplacement qui consiste à remplacer les souvenirs supposés "malléables" d'Ashley par ceux précieux de Sayoko se trouvant dans le pendentif. Seulement, pendant l'expérience, Ashley ne sélectionne que ses souvenirs personnels, étant très précieux pour elle, ce qui énerve Ryan. Ashley lui révèle aussi que c'est elle qui possédait la TAS depuis le début. Ryan lui ordonne de lui donner pour mettre à bien son expérience mais après toutes les trahisons qu'il ait fait, elle refuse. Sous l'agacement, Ryan menace Ashley avec son pistolet mais Richard, même après avoir oublié l'existence de sa fille, s'entrepose entre eux par instinct de protection. Juste après, Rex se relève et frappe Ryan pour l'empêcher de tirer mais en tombant, Ryan tire dans l'épaule de Rex puis s'enfuit.

Ryan s'est enfuit sur un petit îlot au milieu de Lake Juliet à l'aide d'un bateau électrique. Ashley et Richard s'y rendent avec seulement une barque. Sur le trajet, Richard révèle que le mail anonyme qu'il avait reçu lui avait fait un déclic. Pour lui, Bill avait un complice et il prévient Ashley qu'elle découvrira tout sur Sayoko très bientôt. En arrivant, Ryan se trouve au bord de la falaise, pistolet à la main. C'est alors qu'il révèle tout sur lui, ses pensées et ses actes.

Dans un premier temps, il considère que Sayoko a été cruelle d'avoir restreint l'utilisation d'Another avec la TAS, il pense que cela a été un frein pour le développement des recherches après sa mort. Il avoue ensuite être le commanditaire du meurtre de Sayoko. Ryan voulait succéder Judd en tant que directeur du projet Another mais Judd avait refusé, la raison était évidente mais Ryan n'était au courant de rien. Ensuite, Bill a partagé le secret de Judd sur son lien avec Ryan et l'expérience qu'il avait fait à Ryan. Il s'est senti stupide d'avoir idolâtré son père qui l'a utilisé pour ses intérêts personnels, c'est-à-dire ses expériences. En ce qui concerne Bill, il avait ses propres intérêts envers Another et était secrètement amoureux de Sayoko alors l'idée de s'allier à Bill était une bonne solution pour Ryan. La faillite du laboratoire MJ était un moyen pour Ryan de se venger de son père, c'est pour cela qu'il l'avait, discrètement, provoqué. Après toutes ces annonces, Ashley ne comprend pas pourquoi il a fait tout cela. Ryan explique, alors, qu'il voulait convaincre Richard que tous les actes qu'il commettait faisaient partie des plans de Judd. En d'autres termes, Ryan voulait que Richard coopère dans l'achèvement d'Another afin qu'il puisse être vendu à l'entreprise de Bill mais là où son plan a déraillé est que Richard ne s'est jamais méfié de Ryan, Richard a toujours été confiant envers ses collègues. C'est alors que Richard apporta à Ryan une leçon capitale. Richard souffre comme au premier jour de la mort de sa femme mais cela ne le poussera jamais à devenir un criminel car Sayoko n'aurait jamais admis qu'il agisse de la sorte. De plus, quand Sayoko était mourante, elle n'a pas révélé à Richard qui l'avait tué car Bill était son ami et elle savait que la tuer n'était pas de sa propre intention. C'est une situation intense pour tous les personnages et après les paroles de Richard, Ryan dit "adieu" et saute de la falaise pour se suicider. Cependant, Richard réussit à le rattraper à temps, ce que Ryan ne comprend pas, il se demande pourquoi Richard tente de sauver celui qui a orchestré la mort de sa femme. Il n'est pas question pour Richard de laisser Ryan mourir dans l'indifférence comme cela, il doit payer pour ses crimes mais doit aussi découvrir toute la vérité sur Judd et le pourquoi du comment il a effacé ses souvenirs d'enfance. La dernière scène sur la falaise se termine par Ryan, après tout ce qui s'est passé, qui craque en pleurant.

À la fin, Ashley et Richard sont de retour au cottage et selon Richard, Ryan serait en route pour se rendre à la police.

Analyse du personnage 
Ryan est une personne très intelligente qui sait mettre à bien ses objectifs en élaborant des plans construits et méthodiques. Cependant, sans nécessairement lui rendre un diagnostic professionnel et officiel, son comportement pourrait nous questionner d'une éventuelle instabilité mentale et émotionnelle semblable à de la sociopathie, voire de la psychopathie. En effet, par sa complète antipathie envers Judd jusqu'au mépris de la valeur des émotions des Hommes, il affirme aussi ses capacités de manipulation sans ressentir aucun remord en particulier.

Plus précisément sur ses potentiels troubles mentaux, Ryan n'éprouve aucun sentiment amical envers qui que ce soit, il n'a, en fait, aucun ami. Sa prestance froide et lugubre est, d'ailleurs, relevée par Matthew lorsqu'il rend visite à Ashley au cottage de Richard. Cependant, cela se confirme lorsqu'Ashley lui rend visite dans son cottage. La décoration est très épurée, presque trop épurée où seuls des cadres d'art abstrait s'y trouvent. Tout semble "trop" parfait et les pièces manquent d'une touche personnelle et chaleureuse.

Ryan Gray peut être sujet à différentes hypothèses et interprétations. Tout d'abord, dans un certain sens, Ryan pourrait être représenté comme le faire-valoir d'Ashley. En effet, tous les deux viennent de parents scientifiques dont le père a pris distance avec eux par appui sur de nombreux mensonges. La mère de chacun est décédée, essayant de les protéger. Étant enfant, Ashley comme Ryan pleuraient beaucoup du décès de leur mère et leur solitude les faisait souffrir. Par contre, là où cela diverge entre les deux personnages est qu'Ashley a réussi à pardonner son père de tout ce qu'il lui avait fait alors que Ryan ne cherchait qu'une chose : se venger.

Enfin, en prenant du recul sur Ryan et sur sa situation, il est possible, dans un certain sens, de considérer que Ryan n'est pas totalement fautif de son comportement et de ses actes. Son insensibilité et ses attitudes antisociales pourraient être les effets secondaires de l'expérience que Judd lui avait fait subir étant enfant. En effaçant tous les souvenirs de son enfance, il est logique de déduire que la partie du cerveau se chargeant du développement psychologique et émotionnel de Ryan ait été endommagée, lui provoquant tous ses troubles. De ce fait, Judd est, alors, considéré comme étant le responsable de tous les malheurs qu'Ashley et sa famille aient subit alors que justement, les flashbacks qu'Ashley voient durant sa journée révèlent que la venue de Sayoko à Lake Juliet il y a 13 ans était pour but de rencontrer Judd, celui qui détruira, indirectement, sa vie. Puis enfin, Ryan pourrait être vu comme étant, en partie, une victime traumatisée des actions de son père et que malgré sa position de méchant dans le jeu, c'est lui qui se retrouve le plus pitoyable de tous.

Notes et références

Articles connexes 
 Another Code: R - Les Portes de la mémoire

Personnage de jeu vidéo
Scientifique de fiction